1963  — может означать:

 натуральное число между 1962 и 1964.
 1963 год — невисокосный год григорианского календаря. 

В астрономии
 NGC 1963 — рассеянное скопление в созвездии Голубь.

В литературе
 1963 год в литературе

В кино и театре
 1963 год в кино
 1963 год в театре

В музыке
 1963 год в музыке
  — песня английской группы New Order

В науке
 1963 год в науке